Het Formule 2-seizoen 2020 was het vierde seizoen van het Formule 2-kampioenschap, een autosportkampioenschap dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is een kampioenschap die dient als het tweede niveau van formuleracing in de FIA Global Pathway, een groeimodel om meer coureurs door te laten stromen naar hogere klassen. De klasse wordt verreden ter ondersteuning van de Formule 1 in 2020. Omdat het kampioenschap een eenheidsklasse is, reden alle teams en coureurs die deelnemen aan het kampioenschap met dezelfde auto, de Dallara F2 2018.

Regerend kampioen Nyck de Vries is overgestapt naar de Formule E en verdedigde, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet.

In de laatste race van het seizoen, gehouden op het Bahrain International Circuit, werd Mick Schumacher gekroond tot kampioen. Prema Racing, waar Schumacher en Robert Shwartzman voor uitkwamen, werd kampioen bij de teams.

Veranderingen

Banden
Het kampioenschap zal overschakelen van 13-inch banden naar grotere 18-inch banden. Dit is gedaan met als doel om bandenleverancier Pirelli een seizoen race-ervaring en kennis op te laten doen alvorens in 2022 dit type band in de Formule 1 te introduceren.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de coureurs
 Van team veranderd
 Giuliano Alesi: Trident → BWT HWA Racelab
 Louis Delétraz: Carlin → Charouz Racing System
 Sean Gelael: Prema Racing → DAMS
 Luca Ghiotto: UNI-Virtuosi Racing → Hitech Grand Prix
 Callum Ilott: Sauber Junior Team by Charouz → UNI-Virtuosi Racing
 Nobuharu Matsushita:  Carlin → MP Motorsport
 Nikita Mazepin: ART Grand Prix → Hitech Grand Prix
 Marino Sato: Campos Racing → Trident

 Nieuw/teruggekeerd in F2
 Marcus Armstrong: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → ART Grand Prix
 Jehan Daruvala: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → Carlin
 Felipe Drugovich: FIA Formule 3-kampioenschap (Carlin Buzz Racing) → MP Motorsport
 Christian Lundgaard: FIA Formule 3-kampioenschap (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Artjom Markelov: Super Formula (Team LeMans) → HWA Racelab
 Roy Nissany: Campos Vexatec Racing → Trident
 Pedro Piquet: FIA Formule 3-kampioenschap (Trident) → Charouz Racing System
 Guilherme Samaia: Euroformula Open (Teo Martín Motorsport) → Campos Racing
 Robert Shwartzman: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → Prema Racing
 Dan Ticktum: Super Formula (Mugen) → DAMS
 Yuki Tsunoda: FIA Formule 3-kampioenschap (Jenzer Motorsport) → Carlin

 Uit de F2
 Tatiana Calderón: BWT Arden → Super Formula (Drago Corse with ThreeBond)
 Juan Manuel Correa: Sauber Junior Team by Charouz → Revalideren na ongeval in België
 Jordan King: MP Motorsport → FIA World Endurance Championship (Team LNT)
 Nicholas Latifi: DAMS → Formule 1 (Williams)
 Mahaveer Raghunathan: MP Motorsport → Boss GP (PS Racing)
 Sérgio Sette Câmara: DAMS → Formule 1 (Testcoureur bij Red Bull & AlphaTauri)
 Nyck de Vries: ART Grand Prix → Formule E (Mercedes-Benz)

 Tijdens het seizoen
 Vanaf de ronde op Spa-Francorchamps werd Sean Gelael vervangen door Jüri Vips bij DAMS vanwege een gebroken rugwervel, opgelopen tijdens de laatste ronde van de eerste race op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Tijdens de laatste twee raceweekenden op het Bahrain International Circuit keerde Gelael terug.
 Voorafgaand aan de ronde op het Sochi Autodrom vertrok Nobuharu Matsushita bij MP Motorsport en voor de rest van het seizoen werd hij vervangen door Giuliano Alesi. Bij BWT HWA Racelab werd Alesi vervangen door Jake Hughes op Sochi en door Théo Pourchaire tijdens de twee rondes in Bahrein.
 Tijdens het tweede raceweekend in Bahrein werd Jack Aitken opgeroepen door het Formule 1-team van Williams om George Russell eenmalig te vervangen. De plaats van Aitken bij Campos Racing werd ingenomen door Ralph Boschung.

Veranderingen bij de teams
 Arden International verlaat het kampioenschap, waarin zij sinds 1997, toen het nog Formule 3000 heette, onafgebroken aan deelnamen. Hun inschrijving is overgenomen door het team BWT HWA Racelab.
 Hitech Grand Prix doet vanaf dit jaar mee in het kampioenschap, waarmee zij het elfde team op de grid worden.

Races
Op 2 juni 2020 werd de aangepaste Formule 2-kalender van 2020 bekend. Elke ronde bestaat uit twee races: een hoofdrace, die wordt verreden over een afstand van 170 km (of 60 minuten) inclusief verplichte pitstop, en een sprintrace, die wordt verreden over een afstand van 120 km (of 45 minuten) zonder verplichte pitstop.

 Races afgelast vanwege de coronapandemie

Veranderingen op de kalender
 De ronde op het Circuit Paul Ricard kwam te vervallen en werd vervangen door een ronde op het Circuit Zandvoort.
 De races op het Circuit Zandvoort, het Circuit de Monaco, het Baku City Circuit en het Yas Marina Circuit zijn afgelast vanwege de coronapandemie.
 Op 2 juni 2020 werd bekend dat er dubbele races worden gereden op de Red Bull Ring en Silverstone.
 De races op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn verplaatst naar 15 en 16 augustus.
 Er wordt een extra race verreden op het Circuit Mugello.
 Er wordt een dubbele race gereden op het Bahrain International Circuit.

Kampioenschap

Puntensysteem 
 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 SR staat voor snelste ronde. Het punt voor de snelste ronde wordt enkel uitgereikt aan de coureur in de top 10 met de snelste ronde.
 Voor de tweede race op het Sochi Autodrom werden halve punten uitgedeeld omdat minder dan 75% van de geplande raceafstand was verreden.
 Hoofdrace

 Sprintrace

Coureurs

Teams

Externe links
 Officiële website van FIA Formula 2 Championship